Ład gospodarczy
 Ład korporacyjny
 Ład międzynarodowy
 Ład polityczny
 Ład przestrzenny
 Ład społeczny
 Ład (tygodnik)

Zobacz też 
 Nowy Ład – New Deal – program ekonomiczny w USA 1933-39
 Nowy międzynarodowy ład informacyjny
 Spółdzielnia Artystów ŁAD
 ŁAD – Biełaruś-2 (Беларусь-2) – białoruska stacja telewizyjna,
do 13 XI 2011 kanał nazywał się ŁAD (ЛАД).